Termin  ima više značenja.

 Poli (b-D-manuronat) lijaza, enzim
 Poli (a-L-guluronat) lijaza, enzim